Вайнвуд-Хіллз- є найбільшим і найпівнічнішим районом Лос-Сантоса(GTA 5),

що охоплює значний простір від Річман-Глен на заході до Татавіамських гір на сході, від Вайнвуда і Рокфорд-Хіллз на півдні до Грейт-Чапаррал і Тонгва-Хіллз на північ. Вайнвуд-Хіллз характеризується крутими хребтами пагорбів, які відокремлюють сільську за своєю північною частиною округу Лос-Сантос від його урбанізованої частини - мегаполісу Лос-Сантоса. Район є місцем проживання еліти та зірок Америки, та й просто багатих людей, тому він зайнятий великими особняками з великими присадибними ділянками та дорогим транспортом